Александр Дегтярёв:
 
 Дегтярёв, Александр Владимирович (род. 1955) — советский спортсмен (гребля на байдарках).
 Дегтярёв, Александр Ильич (1918—1943) — Герой Советского Союза.
 
 Дегтярёв, Александр Семёнович (1932—1982) — советский работник сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 Дегтярёв, Александр Якимович (1946—2022) — советский историк и партийный деятель.